За́йле () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Зайле, Свен — немецкий кёрлингист.
 Зайле, Уве — немецкий кёрлингист.